Марко Кумп (, род.  в Ново-Место, Словения) — словенский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий с 2017 года за команду .

Достижения

Чемпионаты

Выступления 

 2007
 1-й — Porec Trophy
 2008
 3-й — Porec Trophy
 2009
 1-й на этапе 4 — Тур Словении
 1-й на этапе 3 — Тур де л'Авенир
 2-й — Прага — Карловы Вары — Прага
 4-й — Trofeo Zsšdi
 4-й — Grand Prix Cycliste de Saguenay
 1-й на этапе 1
 5-й — Gran Premio della Costa Etruschi
 6-й — Гран-при Крани
 6-й — ZLM Tour
 9-й — Istrian Spring Trophy
 1-й на этапе 1
 2010
 1-й — Trofeo Zsšdi
 1-й на этапе 4 — Settimana Internazionale di Coppi e Bartali
 3-й — Хорватия — Словения
 9-й — Джиро д'Фриули
 2012
 1-й — Banja Luka–Belgrade
 1-й — Хорватия — Словения
 3-й — Istrian Spring Trophy
 1-й на этапе 1
 1-й на этапе 1 — Szlakiem Grodów Piastowskich
 4-й — Trofeo Zsšdi
 2013
 9-й — World Ports Classic
 2015
 1-й — Трофей Умага
 1-й — Porec Trophy
 1-й на этапе 3 — Istrian Spring Trophy
 1-й — Гран-при Адриа Мобил
 1-й — Хорватия — Словения
 1-й — Banja Luka–Belgrade
 1-й на этапе 2 — Тур Хорватии
 Тур Азербайджана
 1-й  Очковая классификация
 1-й на этапе 1
 1-й — Тур Малой Польши
 1-й на этапах 1 и 2
 1-й на этапе 4 — Тур Словении
 Тур озера Цинхай
 1-й  Очковая классификация
 1-й на этапах 1, 2, 6, 9 и 12
 1-й — Velothon Stockholm
 4-й — Гран-при Лагуна
 4-й — Гран-при Изолы
 7-й — Gran Premio Industria e Commercio di Prato
 2016
 Тур озера Цинхай
 1-й на этапах 9 и 10
 2-й — Париж — Брюссель
 8-й — Классика Гамбурга

Ссылки 
 
 
 

Велогонщики Словении